Bonner Hütte ist der Name folgender Schutzhütten in den Alpen:

 Bonner Hütte (Villgratner Berge) (alte Bonner Hütte), eine Hütte in den Villgratner Bergen in Südtirol
 Neue Bonner Hütte, eine Hütte in den Gurktaler Alpen in Österreich